«Харьков» — гостиница в Харькове, расположена в центре города по адресу площадь Свободы, 7.

История здания 
Была построена в 1932—1936 годах по проекту архитектора Г. А. Яновицкого в стиле конструктивизма, соединив круглую и прямоугольную части площади Дзержинского. Изначально носила название «Интернационал».

Проект здания получил золотую медаль в Париже на Всемирной выставке 1937 года.

В годы войны здание пострадало. В 1941 году нацисты держали там в заложниках и казнили жителей города.

23 августа 1943 года воинами 227-го стрелкового полка 183-й Харьковской стрелковой дивизии на крыше здания было водружено Красное знамя победы.

После войны начались работы по восстановлению площади, но только в 1974 году здание гостиницы было восстановлено по проекту автора с элементами сталинского ампира. В то же время гостиница получила своё нынешнее название. В 1976 году к основному зданию гостиницы был пристроен 16-этажный корпус.

С момента постройки до приватизации 1990-х годов гостиница была государственной.

В наши дни 

В данный момент является комфортабельной гостиницей в деловом центре города. Имеет 205 номеров. По классификации соответствует классу «4 звезды» (имеются бар, ресторан, 2 конференц-зала). В 2008 году проводилась реконструкция здания.

Внешний вид её считается одной из визитных карточек города Харькова.

С 1999 года президентом ЗАО «Гостиница Харьков» является харьковский бизнесмен А. С. Давтян.

Источники

Ссылки 

 Сайт гостиницы «Харьков»

Гостиницы Харькова
Здания и сооружения, построенные в 1936 году на Украине